Le nom de Emmaüs peut faire référence à plusieurs choses.

Toponyme 

 Emmaüs est un village cité dans les Évangiles, où Jésus-Christ apparaît à deux disciples quittant Jérusalem après sa mort : les pèlerins d'Emmaüs.
 Ce village correspondrait au site actuel d'Emmaüs Nicopolis, en Israël. Il fut le théâtre de la bataille d'Emmaüs, en 165 av. J.-C., opposa les forces juives, dirigées par Judas Maccabée, aux forces séleucides, commandées par Ptolémée (fils de Dorymènes).

 Emmaus (Pennsylvanie) est une ville des États-Unis, nommée en référence à l'Emmaüs des évangiles.
 Le cloître d'Emmaüs est un ancien monastère bénédictin sis à Prague et officiant en vieux slave.

Mouvement Emmaüs 

 Le Mouvement Emmaüs est un ensemble d'associations fondé par l'Abbé Pierre en 1971. Les différentes structures ci-dessous sont autant de composantes de ce mouvement :
 Emmaüs International, présidée par Patrick Atohoun, fédère quelque 425 communautés et groupes Emmaüs dans plus de 40 pays.
 Emmaüs Afrique, fédère les communautés en Afrique.
 Emmaüs Amérique, fédère les communautés en Amérique.
 Emmaüs Asie, fédère les communautés en Asie.
 Emmaüs Europe, fédère plus de 340 communautés et groupe de plus de 20 pays en Europe.
 Emmaüs France fédère les communautés et les groupes Emmaüs en France.
 Fédération suisse des organisations Emmaüs (FES) fédère les communautés et les groupes Emmaüs en Suisse.

Groupes membres du Mouvement Emmaüs 

 Les communautés Emmaüs sont des lieux d'accueil, de vie, de travail, de solidarité. Elles sont le projet historique du Mouvement Emmaüs et regroupent près de la moitié des structures membres du Mouvement en France (117 sur 284 organisations en 2016).
 Emmaüs Solidarité (anciennement « Association Emmaüs ») est la branche d'Emmaüs France qui gère les centres d'accueils pour les SDF de Paris et de sa proche banlieue.
 Emmaüs Habitat est une société anonyme de HLM membre d'Emmaüs France.
 Les SOS familles Emmaüs sont un ensemble d'associations françaises de lutte contre le surendettement membres d'Emmaüs France
La Fondation Abbé Pierre poursuit le combat de l'Abbé Pierre contre le mal-logement et l'exclusion en étant la seule structure du Mouvement agissant sous le statut de fondation reconnue d'utilité publique.
Plusieurs associations, comme Emmaüs Défi à Paris ou la coopérative Le Relais, portent des dispositifs d'insertion par le travail.

Compagnons et compagnes d'Emmaüs 
 Le terme de compagnons ou compagnes d'Emmaüs désigne les personnes accueillies dans les communautés Emmaüs. Il est parfois utilisé à tort pour désigner le mouvement Emmaüs dans sa globalité.

Culture 
 , thème artistique chrétien traitant du repas du Christ avec deux pèlerins d'Emmaüs.
 Les Chiffonniers d'Emmaüs est un film de Robert Darène racontant les origines du Mouvement Emmaüs.
 Emmaüs Mouvement est un disque paru pour les 50 ans du Mouvement Emmaüs.
 Emmaüs (2009, trad. 2012), un roman d'Alessandro Baricco.
 Festival Emmaüs Lescar-Pau, organisé en juillet depuis 2017.

Lieu de la Bible
Mouvement Emmaüs